Albert Becker (1834–1899) – niemiecki kompozytor
 Albert Becker (1896–1984) – austriacki szachista